Сао — в древнегреческой мифологии нереида. Сао ассоциировалась с мореплаванием. На неё ссылались, как на «Спасательницу» и «Безопасность». Её именем назван спутник Нептуна.

Примечания 

Нереиды